Појам Балдуин IV може да се односи на:
 Балдуин IV Јерусалимски
 Балдуин IV Фландријски
 Балдуин IV од Еноа